Willow Glen ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willow Glen (Kalifornien)
 Willow Glen (Louisiana)
 Willow Glen (New York)